
Molekulska formula -{C33H38N2O}- se može odnositi na:

 RWJ-394,674
 Ezlopitant